Server har flere betydninger:
 Server er en betegnelse for en computer eller et computerprogram, som modtager signaler fra en klient. Se Server.
 Serv er det første slag i f.eks. tennis og badminton. Se Serv.